Теория многоуровневого строения системы эмоциональной регуляции — это психологическая концепция, разработанная Лебединским В. В. совместно с Бардышевской М. К., которые рассматривали систему эмоциональной регуляции как «подобие геологических напластований», которые, в свою очередь, имеют собственные функции и строение, иерархически связаны друг с другом.

Авторы данной концепции считают, что нарушения связей между разными видами поведения, формами символической активности и психическими функциями являются вторичными по отношению к первичным нарушениям связей между различными каналами эмоционального контакта ребенка с РАС (расстройствами аутистического спектра) с другими людьми. По причинам преждевременного расщепления достаточно ранних аффективно-поведенческих комплексов появляется изоляция какой-либо психической функции.

Возраст с рождения до трёх лет является периодом самой большой нагрузки на аффективную систему ребенка. Неблагополучие в этой сфере в раннем возрасте является наиболее губительным для психологического и психосоматического развития ребенка.

Уровни эмоциональной регуляции 
В базальной системе эмоциональной регуляции могут быть выделены следующие уровни:
 уровень оценки интенсивности средовых воздействий
 уровень аффективных стереотипов;
 уровень экспансии;
 уровень аффективной коммуникации;
 уровень символических регуляций.

Первый уровень. Уровень оценки интенсивности средовых воздействий 
Первый уровень аффективной регуляции отвечает за самые базовые функции приспособления. Происходит аффективная ориентировка, направленная на оценку количественных воздействий среды. Данный уровень сигнализирует о возникающих в организме нарушениях первым. Это может проявляться в виде непереносимости сенсорных нагрузок, гипер- и гипосензитивности.

По модальностям нарушения могут проявляться в следующих формах:
 Нарушения сензитивности к сенсорным воздействиям, исходящим от другого человека (Например: гиперсензитивность к тактильному контакту, непереносимость глазного контакта и т. д.).
 Гиперсензитивность (или гипосензитивность) к отдельным классам воздействий (к дистантным, контактным раздражителям).
 Гиперсензитивность (или гипосензитивность) к боли и интероцептивным сигналам.

Второй уровень — аффективных стереотипов 
Данный уровень ответственен за оценку воздействия по качеству. Аффективная система дифференцирует, упорядочивает ощущения и вырабатывает аффективные предпочтения. По причине связи с соматикой этот уровень чувствителен к ритмическим процессам, которые находятся на стыке физиологического и психического.

Яркая и стойкая аффективная память — одна из особенностей данного уровня. Второй уровень координирует взаимодействия отдельных сенсорных систем. Повторяемость, свойственная явлениям этого уровня, имеет место в норме и необходима для построения ребенком собственной картины мира.

Третий уровень — аффективной экспансии 
На третьем уровне на первый план выходит уже не сенсорное поле, где системой отсчета являются ощущения собственного тела, а пространственно-предметное, состоящее из отдельных физических объектов, находящихся на определенном расстоянии друг от друга.

Овладение и захват различных объектов, обладающих определенной побудительной силой, с которыми ребенок разделены препятствием (первым из которых является само пространство) являются целью его активности.

На третьем уровне в центре внимания находятся как положительные, так и отрицательные стенические эмоции.

Третий уровень является наиболее энергетически сильным из всех остальных, поэтому он, в какой-то степени имеет возможность подавлять требования других уровней. Игнорирование сигналов, поступающих от нижележащих уровней, ведет к снижению ориентировки в окружающем, недооценке опасности.

Специфичные для уровня аффективной экспансии стимулы 
 Стимулы, связанные с пространством.
 Высота (глубина):
 Удаленность.
 Закрытое пространство.
 Открытое пространство.
 Новизна (необычность + неопределенность):
 Сложность стимуляции.
 Предмет как препятствие.
 Непривлекательный предмет.
 Отталкивающий предмет.
 Территория и предметы как (потенциальная) собственность.
 Социальные барьеры (социальная дистанция).
 Устрашающие вымышленные.

Четвертый уровень — уровень базальной аффективной коммуникации 
Четвертый уровень отвечает за базальную аффективную коммуникацию. Другой человек становится одним из самых значимых факторов в эмоциональной жизни ребенка. Налаживании аффективного взаимодействия с другим человеком достигается способностью «чтения» эмоциональных состояний (с помощью речи и паралингвистических средств). Роль положительных эмоций возрастает, они придают смысл действиям и тонизируют ребенка. Также, одной из главных функций данного уровня является управление поведением «другого» с помощью эмоциональной информации. Через интериоризацию эмоциональной оценки близкого взрослого в жизнь ребенка входят такие базовые понятия, как «хорошо — плохо», «стыдно». Четвертый уровень является ведущим в эмоциональном взаимодействии с другими людьми. Он вносит новые смыслы в работу нижележащих уровней.

Показатели этого уровня делятся на две группы:
 качество эмоционального контакта со знакомым взрослым (психологом, который занимается с ребенком) в условиях низкого и высокого стресса;
 качество привязанности между ребенком и матерью. Оценивается способность матери поддерживать состояние безопасности ребенка.

Варианты нарушения координация различных видов контакта 
В патологии возможны следующие механизмы нарушения координации контакта как в рамках одного канала общения, так и между различными каналами:
 Невозможность координации из-за фиксации на слишком интенсивных ощущениях, которые дает какой-то один изолированный вид контакта.
 Выпадение наиболее болезненного вида контакта.
 Неустойчивость координации различных видов контакта.
 Нарушение достигнутой координации в условиях возрастания требований к ребенку (социальных барьеров).
 Недостаточность координации различных видов контакта, помимо высокой чувствительности к дискомфорту в общении, может проявляться в жесткой привязке (фиксации) «правильно сынтегрированного» взаимодействия с определенным взрослым к определенному пространству.
 Разрушение правильной координации различных видов контакта на истощении (динамические нарушения) рассматривается нами, прежде всего, как следствие ранней эмоциональной депривации.
 Избирательное страдание диалогических способов контакта, развитие которых требует символического представления и переработки эмоционального опыта, при сохранности правильной координации контактов в инструментальных (сигнальных) видах контакта.

Пятый уровень — уровень символических регуляций 
Овладение собственными переживаниями (основная на этом уровне функция) достигается включением в аффективный процесс интеллектуальных операций, благодаря которым происходит дифференциация, обобщение и трансформация аффективных явлений.

Понимание, дифференцирование и обобщение собственного эмоционального опыта осуществляется ребенком в поведенческих паттернах.

Обобщение и понимание эмоций дает значительное снижение нагрузки на базальные уровни эмоциональной регуляции.

Обобщение эмоционального опыта позволяет более эффективно обмениваться им с другим человеком, чем непосредственная эмоциональная экспрессия.

Условия 
Способность к символическому представлению эмоционального опыта требует ряда условий:
 Конституциональная (хотя бы минимальная) устойчивость к фрустрации. Если любая эмоциональная нагрузка воспринимается ребенком как катастрофа, то это может быть связано с врожденным нарушением механизмов накопления хорошего эмоционального опыта, отсутствие или чрезвычайная хрупкость которого делает ребенка беспомощным в ситуациях, требующих от него активности. В свою очередь, сама непереносимость фрустрации делает невозможной переработку, усвоение и обобщение опыта, связанного с успешным преодолением препятствий.
 Сформированность досимволических способов дифференциации опыта по качествам: «приятное-неприятное» и «живое-неживое» (самые базальные по мнению авторов).
 Сохранность некоторых врожденных схем интеграции эмоционального опыта и понимания связи между эмоциями, желаниями и поведением как у себя, так и у других людей (связи между эмоциями, желаниями, с одной стороны, и их словесными обобщениями, с другой стороны).
 Использование переходного и замещающего объектов.
 Использование понятных другим людям символы для выражения своего опыта.
 Использование игровых символов для овладения эмоциональными переживаниями.
В подходе к нарушениям эмоционального развития с точки зрения фиксаций и регрессов исследователи опирались на общие закономерности развития, сформулированные А. Гезеллом, Ж. Пиаже, Л. С. Выготским, Н. А. Берштейном, а также на психоаналитические идеи М. Кляйн, Р. Шпица, А. Фрейд.

На основе модели уровневого строения системы базальной эмоциональной регуляции Лебединским В. В. и Бардышевской М. К. была разработана диагностическая методика, включающая в себя две линии диагностики: 1) особенности возрастной динамики основных новообразований эмоциональной сферы и 2) состояние эмоциональной регуляции ребенка и её динамика. Данная методика основана на наблюдении, основанное на клиническом, этологическом и психоаналитическом подходе.

Методика применяется в работе детского психотерапевта и позволяет решат несколько задач, таких как: оценка тяжести эмоциональных нарушений и их место среди общих расстройств развития ребенка; определение как более подвижных, изменчивых симптомов, которые могут быт фокусом первичных психотерапевтических воздействий, так и более тяжелых, устойчивых, центральных симптомов, требующих длительной работы и значительного повышения психической активности самого ребенка; отслеживание динамики эмоционального развития ребенка в различных условиях (без вмешательств или в условиях лечения); определение прогноза развития ребенка.

Примечания

Ссылки 
 Бардышевская М. К., Лебединский В. В. Диагностика эмоциональных нарушений у детей. — Москва: УМК «Психология», 2003.
 Лебединский, В. В., Никольская, О. С., Баенская, Е. Р., & Либлинг, М. М. (1990). Эмоциональные нарушения в детском возрасте и их коррекция. М.: изд-во МГУ, 197.
 Научная библиотека КиберЛенинка: http://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-podhody-k-izucheniyu-emotsionalnyh-narusheniy-v-detskom-vozraste-v-kontekste-zaschitno-sovladayuschego-povedeniya#ixzz49EtkmO00
 Научная библиотека КиберЛенинка: http://cyberleninka.ru/article/n/k-probleme-genezisa-emotsionalnoy-regulyatsii-povedeniya-v-detskom-vozraste#ixzz49Ev0pEkf
 Ермолаев Д. В., Захарова И. Ю. Средовой подход в работе с детьми с нарушениями развития эмоциональной сферы //Особый ребенок. Исследования и опыт помощи. – 2006. – №. 5. – С. 9-33. http://www.osoboedetstvo.ru/files/book/file/ermola03.pdf
 Валитова И. Совместная психотерапия детей с нарушениями в развитии и их матерей //Моск. психотер. журн. – 2000. – №. 3. – С. 131-147. http://psyjournals.ru/files/23058/mpj_2000_n3_Valitova.pdf

Эмоциональные процессы
Психологические теории